On the Level — восьмой студийный альбом британской группы Status Quo, выпущенный в 1975 году. Записан Фрэнсисом Росси, Ричардом Парфиттом, Аланом Ланкастером и Джоном Когланом. На обложке альбома запечатлены участники группы, находящиеся в комнате Эймса. Также на оригинальной версии обложки были помещены различные фотографии музыкантов.

В ноябре 1974 года группа выпустила единственный сингл из этого альбома, написанный с авторстве Росси/Янга «». Он стал одним из известных хитов коллектива, возглавив национальный хит-парад 7 декабря 1974 года. Би-сайдом стала песня, написанная в авторстве Парфитта/Янга, — альбомный трек «Nightride».

Когда в феврале 1975 года альбом был выпущен, группа находилась на пике своей карьеры, и, следовательно, продажи альбома окупились. Диск сумел достичь первого места в чартах. Все песни были написаны группой в соавторстве , за исключением «Bye Bye Johnny», являющейся кавер-версией песни Чака Берри.

Список композиций

Участники записи 
 Фрэнсис Росси — гитара, вокал
 Рик Парфитт — гитара, клавишные, вокал
 Алан Ланкастер — бас, гитара, вокал
 Джон Коглан — ударные

Позиция в хит-парадах 
Еженедельные чарты:

Годовые чарты:

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Хард-рок-альбомы
Альбомы Capitol Records
Альбомы Vertigo Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Status Quo